Als Totes Blatt werden folgende Arten innerhalb der Klasse der Insekten bezeichnet:
 Totes Blatt (Fangschrecke), Fangschrecke
 Totes Blatt (Netzflügler), Netzflügler innerhalb der Familie der Taghafte